Suppan ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Suppan (* 1959), österreichischer Musiker und Komponist
 Arnold Suppan (* 1945), österreichischer Historiker
 Fritz Suppan (* 1930), österreichischer Schauspieler
 Gernot Suppan (* 1985), österreichischer Fußballspieler
 Joachim Suppan (1794–1864), österreichischer Hochschullehrer, Benediktiner und Abt
 Johann Franz Suppan (1860–1910), Bürgermeister von Klagenfurt
 Josef Suppan (1828–1902), österreichischer Jurist und Politiker
 Michael Suppan (um 1520–1584), deutscher Universitätsrektor
 Walter Suppan (1927–2011), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Werner Suppan (* 1963), österreichischer Jurist, Ersatzmitglied des Verfassungsgerichtshofs
 Wolfgang Suppan (1933–2015), österreichischer Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Supan